Mongo   este un oraș  în  partea centrală a Ciadului,  centru administrativ al regiunii  Guéra.

Vezi și 
 Lista orașelor din Ciad

Note 

Orașe din Ciad